Тео́рия ( «рассмотрение, исследование») — упорядоченная и обоснованная система взглядов, суждений, положений, позволяющая адекватно объяснять факты, анализировать процессы, прогнозировать и регулировать их развитие; уровень познания, на котором обобщаются и систематизируются знания о предмете исследования и формулируются понятия, категории, суждения, умозаключения.

Представляет собой наиболее глубокое и системное знание о необходимых сторонах, связях исследуемого, его сущности и закономерностях. Знания о закономерностях исследуемого в теории являются логически непротиворечивыми и основанными на каком-либо едином, объединяющем начале — определённой совокупности исходных теоретических или эмпирических принципов.
 
Теория выступает как информационная модель синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся элементами целостной системы. В теории одни суждения выводятся из других суждений на основе практических подтверждений и/или правил логического вывода.
Теории формулируются, разрабатываются и проверяются в соответствии с научным методом. Теории предшествует гипотеза, получившая воспроизводимое подтверждение. Теория или сочетающиеся между собой теории становятся учением (см. также доктрина).

Важное свойство теории — способность прогнозировать, на основе которой выполняется её верификация. Некоторые применяют словосочетания «популярная теория» и «непопулярная теория», кто и как определяет популярность и непопулярность, неизвестно.

Функции теории 
Любые теории обладают целым рядом функций. Обозначим наиболее значимые функции теории:
 теория обеспечивает использующего её концептуальными структурами;
 в теории происходит разработка терминологии;
 теория позволяет понимать, объяснять или прогнозировать различные проявления объекта теории.
 теория предсказывает появление определённых факторов.

Проверка теории 
Как правило, большинство исследователей считают, что стандартным методом проверки теорий является прямая экспериментальная проверка («эксперимент — критерий истины»). Однако часто теорию нельзя проверить прямым экспериментом (например, теорию о возникновении жизни на Земле), либо такая проверка слишком сложна или затратна (макроэкономические и социальные теории), и поэтому теории часто проверяются не прямым экспериментом, а по наличию предсказательной силы — то есть если из неё следуют неизвестные/незамеченные ранее события, и при пристальном наблюдении эти события обнаруживаются, то предсказательная сила присутствует.

На самом деле взаимоотношение «теория — эксперимент» более сложное. Поскольку теория уже отражает объективные явления, ранее проверенные экспериментом, то нельзя делать подобные выводы. В то же время, поскольку теория строится на основе законов логики, то возможны заключения о явлениях, не установленные ранними экспериментами, которые и проверяются практикой. Однако эти выводы необходимо уже называть гипотезой, объективность которой, то есть перевод этой гипотезы в ранг теории, и подтверждается экспериментом. В этом случае эксперимент не проверяет теорию, а уточняет или расширяет положения этой теории.

Обобщая, прикладная цель науки — предсказывать будущее как в наблюдательном (аналитическом) смысле — описывать ход событий, на который мы не можем повлиять, так и в синтетическом — создание посредством технологии желаемого будущего. Образно говоря, существо теории в том, чтобы связывать воедино «косвенные улики», вынести вердикт прошлым событиям и указать, что будет происходить в будущем при соблюдении определённых условий.

Развитие теории 
При появлении более общей, более точной теории старая теория становится частью или элементом этой общей теории (принцип соответствия). Например, классическая механика Ньютона является предельным приближением более общих теорий: квантовой и релятивистской механики, а геометрия Евклида вместе с гиперболической геометрией Лобачевского и эллиптической геометрией Римана являются частными случаями более общей Римановой геометрии.

В математической логике есть чёткое определение теории (см. Дедуктивная теория, Теория Молнията).

Теории могут носить как общефилософский, так и частный, применимый для определённой отрасли знания, характер. Примерами последних могут служить:
 Теория «Смысл ↔ Текст» в лингвистике
 Теория r-K отбора в экологии

См. также 

 Концепция
 Теория (логика)
 Дедуктивная теория
 Фальсифицируемость
 Модель
 Абстракция
 Теоры
 Объяснительная сила теории

Примечания

Литература 
 
 

Научный метод
Философия науки
Понятия эпистемологии